Атрей — в древнегреческой мифологии царь Микен, сын Пелопса и Гипподамии, брат Фиеста, муж Аэропы, отец Агамемнона и Менелая.
Атрей - персонаж серии игр God of War. Сын Кратоса.
 (14791) Атрей — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.